Jiujiang (九江) est une ville de la province du Jiangxi en Chine ;
 Le district de Jiujiang (鸠江) est une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine.

Homonymie de toponyme